Кубок Швеції з футболу 2013–2014 — 58-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швеції. Титул втретє здобув «Ельфсборг» (Бурос).

Календар

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 вересня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 вересня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 2013

|}

Груповий раунд

1 група 

 

Результати

2 група 

 

Результати

3 група 

 

Результати

4 група 

 

Результати

5 група 

 

Результати

6 група 

 

Результати

7 група 

 

Результати

8 група 

 

Результати

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 березня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 березня 2014

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 травня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швеції на soccerway 

2013-2014
Швеція
Швеція
2013 у шведському спорті
2014 у шведському спорті